El National Invitation Tournament 1962 fue la vigésimo quinta edición del National Invitation Tournament. La disputaron doce equipos, celebrándose la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad de Dayton, que lograba su primer título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1962

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1960)

Baloncesto en 1962
National Invitation Tournament